Bergamasco bezeichnet:

 kurz den Bergamasker Hirtenhund, eine Hunderasse italienischen Ursprungs
 Bergamasco (Taube), eine Taubenrasse italienischen Ursprungs

Orte in Italien:
 Bergamasco
 Caprino Bergamasco
 Cisano Bergamasco

Bergamasco ist der Familienname folgender Personen:
 Ernesto Bergamasco (* 1950), italienischer Boxer
 João Aparecido Bergamasco (* 1967), brasilianischer Ordensgeistlicher, Bischof von Corumbá
 Mauro Bergamasco (* 1979), italienischer Rugbyspieler
 Mirco Bergamasco (* 1983), italienischer Rugbyspieler

Siehe auch:
 Bergamasca